Такмичења у троскоку за жене на Летњој универзијади 2009. одржано је 9. и 11. јула на Стадиону Црвене звезде у Београду у Србији.

Земље учеснице 

Такмичило се 22 такмичарке из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  Србија (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 13,90 м (КВ), коју је скочила само једна такмичарка, а остале 11 пласирале су се према постигнутом резултату (кв).

Финале

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњој универзијади 2009.
Троскок на универзијадама